Název Smolov má více sídel:
 Smolov (Bělá nad Radbuzou), část města Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice
 Smolov (Mrákov), část obce Mrákov v okrese Domažlice

Smolov je také:
 Smolov (hradiště), hradiště u Mrákova v okrese Domažlice

Externí odkazy